Aleaume est un nom propre.

Prénom et étymologie 
Aleaume est un prénom masculin médiéval, peu usité aujourd'hui. En latin Adalelmus, il est constitué des racines germaniques Adel (qui signifie "noble") et Elme (qui signifie "casque" ou "heaume"). Aléaume veut donc dire noble casque.

Variantes linguistiques 
 Espagnol médiéval : Adelhem, Adelelme
 Espagnol : Lesmes

Saints catholiques 
 Saint Aleaume († 1097) ou San Lesmes (nom actuel en espagnol), né à Loudun (aujourd'hui dans la Vienne), d'abord soldat, embrassa la vie monastique à l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne, puis fondateur d'un monastère à Burgos, à la demande du roi de Castille ; fêté le 30 janvier
 Saint Aldhelm († 710), religieux, poète et érudit anglo-saxon, premier évêque de Sherborne, fondateur de l'abbaye de Malmesbury, Saint patron des musiciens et compositeurs, il est fêté le

Personnalités désignées par ce nom 
 Aleaume de Neuilly ou Alelmus (1258-1259), évêque d'Amiens.
 Aleaume de Cuisy, évêque de Meaux (1255-1267).
 Aleaume ou Adelelme (~1071-~1074), connétable de Philippe .
 Aléaume de Fontaines, maïeur d'Abbeville , seigneur et chevalier d'illustre maison (apparentée aux comtes de Ponthieu), fonda une collégiale à Longpré.
 Aléaume d'Amiens (?-1776), seigneur de Vignacourt et châtelain d'Amiens, successeur de Guy d'Amiens.

Patronyme 

 Guillaume Aleaume (1586-1634), évêque français de Riez (1615-1622), puis évêque de Lisieux (1622-1634) ;
 Jacques Aleaume (1562-1627), mathématicien, élève de Viète et de Stevin.

Références